Ройкос (; ):

 Ройкос — центавр, который с центавром Гилеем преследовал в Аркадии Аталанту, но был ранен её стрелой..
  (Ῥοῖκος; VI век до н. э.) — древнегреческий архитектор и скульптор, отец Феодора Самосского.

Примечания